Орел і решка (орля́нка) — давня азартна гра на вгадування, як упаде підкинута монета — гербовим зображенням («орлом») чи протилежним боком («решкою»)
 «Орел & Решка» — українська російськомовна розважальна телепрограма
 «Орел і решка» — російський художній фільм режисера Георгія Данелії за мотивами повісті Володимира Маканіна

Див. також 
 Орел (бік монети)
 Решка

Примітки